Ellaville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ellaville (Florida)
 Ellaville (Georgia)
 Ellaville (Maryland)
 Ellaville (Oklahoma)